Арсаев — фамилия. Известные носители:
 Арсаев, Асланбек Геланиевич (род. 1966) — чеченский военный и государственный деятель, бригадный генерал ЧРИ.
 Арсаев, Аюп Усманович (род. 1983) — непобеждённый российский боксёр-профессионал ингушского происхождения.